Jméno a příjmení Jaroslav Rouček má více nositelů:

 Jaroslav Rouček (politik) (1874–1948) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokraty, KSČ a Neodvislou komunistickou stranu,
 Jaroslav Rouček (trumpetista) (* 1970) – český hudebník, trumpetista, žák Václava Junka